De Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 2014 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2014. De race werd verreden op 31 augustus 2014 op Silverstone nabij Silverstone, Groot-Brittannië.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2014
Groot-Brittannië